kaputt oder Kaputt steht für:
 kaputt, Adjektiv
 Tatort: Kaputt, deutscher Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort
 Kaputt (Magazin), früheres deutsches Satiremagazin des Condor Verlags
 Kaputt (Album), Musikalbum der kanadischen Indiepop-Band Destroyer
 Kaputt (Roman), Roman von Curzio Malaparte

Siehe auch:
 Kaput
 Caput
 Caputh
 Grün kaputt